Икер Бенито Санчес (; род. 10 августа 2002, Миранда-де-Эбро, Испания) — испанский футболист, нападающий клуба «Осасуна B».

Карьера 
В августе 2020 года стал игроком второй команды «Осасуны». Дебютировал в Сегунде Б 25 октября 2020 года в матче с «Туделано». За основу «Осасуны» дебютировал в Ла Лиге 19 января 2022 года в матче с «Сельтой», заменив Кике Барху.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Осасуна»